El término Bermeja hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Biología
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris
 el nombre común de la planta Erica arborea

Lugares
Atalaya de Sierra Bermeja, torre óptica de época nazarí
Costa Bermeja, mar Mediterráneo
Cueva Bermeja, barrio del municipio de Santa Cruz de Tenerife
Isla Bermeja, isla fantasma
Los Reales de Sierra Bermeja, paraje natural sit­o en la provincia de Málaga
Sierra Bermeja (del árabe Gebal Alhambra) es el cordón montañoso que conforma el flanco Suroeste de la Serranía de Ronda en España
Sierra Bermeja (Puerto Rico), cadena montañosa en el suroeste de Puerto Rico
Torre Bermeja (desambiguación)

Títulos nobiliarios
Condado de Villafuente Bermeja, Título del Reino de España otorgado por Carlos II a Don Juan Francisco de Mirabal y Espínola
Marquesado de Atalaya Bermeja, título nobiliario español
Marquesado de Casa Bermeja

Además
 El bermejo, color rojo intenso semioscuro
Seña Bermeja, bandera de la ciudad de Zamora
 Bermejas, calzas que usaban los nobles en España en el siglo XIV.